

Patronyme 

 Augustin Duques (1898-1972), clarinettiste franco-américain.

Toponyme 
 , quartier de la commune brésilienne de Tanguá.